Far Beyond Driven — сьомий студійний альбом гурту Pantera, виданий в 1994 році лейблом East West Records.

Список композицій

Позиції в чартах 

Альбом

Примітки 

Альбоми Pantera
Альбоми, спродюсовані Террі Дейтом
Альбоми грув-металу